Râul Săliște se poate referi la:

 Săliște - alt nume al Pârâului Negru
 Săliște - afluent al râului Valea Mare